Gebirge steht für:

 Gebirge, in der Geographie ein in sich zusammenhängendes Relief der Erdoberfläche, das sich aus der flacheren Umgebung erhebt
 Gebirge (Bergbau), allgemein Muttergesteinsschichten im Bergbau
 Gebirgsland, gebirgige geographische Region
 Gebirgszug, im allgemeinen Sprachgebrauch eine Gruppe von Bergen
 Struktureinheit (über Gestein) in der Ingenieurgeologie, siehe Lithostratigraphie

Gebirge heißen:

 Gebirge (Beiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Beiersdorf im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Gebirge (Marienberg), Stadtteil von Marienberg in Sachsen

Siehe auch: